Autry puede referirse a: 

 Autry, comuna de Ardenas (Francia).
 Gene Autry, cantante estadounidense.